Ophiclinus är ett släkte av fiskar. Ophiclinus ingår i familjen Clinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Ophiclinus